Апушкин (Апушкина) — русская фамилия. Известные носители:

 Апушкин, Владимир Александрович (1868—1937) — русский военный юрист, писатель, генерал-майор.
 Апушкин, Николай Иванович (1921—2014) — военный, общественный деятель, Почётный гражданин Республики Карелия.
 Апушкин, Яков Владимирович (1899—1989) — русский поэт, драматург, художник.

 Апушкина, Наталья Борисовна (1936—2005) — русская поэтесса.

См. также 
 Апушкины
 Апушкино
 Апушка
 Луги Апушкины